Kościół św. Agaty Gotów
 Kościół św. Agaty na Zatybrzu